Мю́льхайм ():

 Мюльхайм-ам-Майн — город в Германии (земля Гессен).
 Мюльхайм-ан-дер-Рур () — город в Германии (земля Северный Рейн — Вестфалия).
 Мюльхайм (район Кёльна) — ранее самостоятельный город Мюльхайм на Рейне в Германии (земля Северный Рейн — Вестфалия), ныне район Кёльна.
 Мюльхайм-Керлих — город в Германии (земля Рейнланд-Пфальц).
 Мюльхайм (Мозель) — коммуна в Германии (земля Рейнланд-Пфальц).
 Мюльхайм-ам-Инн — коммуна в Австрии, федеральная земля Верхняя Австрия.

См. также 
 Мюлльхайм